Sains kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sains-Richaumont, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-Morainvillers, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-lès-Pernes, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-lès-Marquion, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-lès-Fressin, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-en-Gohelle, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-en-Amiénois, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Sains-du-Nord, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Sains, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,